Le Tournoi international de Strasbourg est une compétition amicale de basket-ball en préparation aux grands évènements. Elle se dispute au Rhénus Sport de Strasbourg.

Historique 
Le Tournoi de Strasbourg sert habituellement de préparation aux championnats d'Europe, championnats du Monde ou Jeux Olympiques qui se déroulent quelques semaines après, aussi bien pour les équipes nationales le disputant que pour les arbitres officiant par la suite dans ces compétitions.

Les résultats des éditions

L'édition 2006

L'édition 2007

L'édition 2008

L'édition 2009

L'édition 2010 
Le tournoi est déplacé à Villeurbanne avec la participation de la Côte d'Ivoire, du Brésil et de l'Australie.

L'édition 2012

L'édition 2013

L'édition 2014

Bilans

Références 

Compétition de basket-ball en France
Événement sportif à Strasbourg
Basket-ball à Strasbourg
Rhénus
Années 2000
Années 2010
Europe à Strasbourg
Événement européen à Strasbourg